Марсель Арла́н (; 5 июля 1898 — 12 января 1986) — французский писатель, эссеист, литературный критик и журналист. В качестве главного редактора журнала Nouvelle Revue Française (Новое французское обозрение, NRF), оказал значительное влияние на современную французскую литературу.

Биография 
Потерял родителей в возрасте трёх лет, что наложило отпечаток на всю его дальнейшую жизнь и мотивы творчества. На его литературный стиль повлияли писатели, принадлежащие к группе французских моралистов, такие как Блез Паскаль, Жан де Лабрюер, Стендаль и другие.

В юности отправился в Париж, чтобы учиться в Сорбонне, где вместе с Рене Кревелем и Рожером Витру основал дадаистскую газету Aventure. В 1924 году в литературном журнале Nouvelle Revue française опубликовал привлёкшую значительное внимание статью Un nouveau mal du siècle («Новая болезнь века»), в которой подверг критике идеи сюрреализма.

Арлан был удостоен Гонкуровской премии за воспитательный роман L’Ordre в 1929, что позволило ему прекратить преподавательскую карьеру и поступить на постоянную работу в Nouvelle Revue française, возглавляемый французским писателем Жаном Поланом.

Во время Второй мировой войны, когда NRF во главе с Пьером Дриё ла Рошелем сотрудничал с нацистской Германией, Арлан выступил против журнала. После освобождения NRF был запрещен, и только в 1953 году журнал был восстановлен Поланом, который назначил Арлана своим заместителем. После смерти Полана в 1968 году Арлан возглавил NRF и оставался директором журнала до 1977 года.

В 1969 году Арлан был избран в члены Французской академии, заняв место скончавшегося Андре Моруа (хотя до приглашения всю жизнь говорил, что принципиально никогда не займёт места ни в какой академии).

В 1952 ему была присуждена Большая литературная премия Французской академии, а в 1960 — Большая национальная премия за всё творчество.

После смерти писателя его рукописи и переписка были переданы библиотеке Жака Дусе. Похоронен в своей родной деревне Варен-сюр-Амансе, которая в 1972 году слилась с деревнями Шезо-су-Варенн и Шампиньи-су-Варенн в муниципалитет Терр-Наталь. Название объединённого муниципалитета и кантона было выбрано из романа, написанного Арланом в 1938 году, в котором автор описывает своё детство в родном краю. Объединённый муниципалитет продолжал существовать до 2012 года, когда деревни вновь обрели независимость. Название кантона сохранялось до 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 L’Académie française
 Marcel Arland
 Marcel Arland (French Writer)

Писатели Франции XX века
Члены Французской академии
Главные редакторы La Nouvelle Revue française